Крупнейшие компании ЮАР (по состоянию на март 2011 года):

Примечания

Ссылки 
 Список крупнейших компаний ЮАР по данным журнала «Форбс» (из списка The Global 2000's)

Списки:ЮАР
 
ЮАР
2011 год в экономике
2011 год в ЮАР